A Béci és Réci (eredeti cím: Zack & Quack) 2014 és 2017 között vetített izraeli–angol–dél-koreai televíziós 3D-s számítógépes animációs oktató sorozat, amelynek alkotója Gili Dolev és Yvette Kaplan.

Az Egyesült Királyságban a Nick Jr. mutatta be 2014. február 7-én. Magyarországon a Nickelodeon és a Nick Jr. 2014. június 30-án mutatta be, 2016. június 4-én az M2 bemutatta.

Ismertető 
A sorozat főszereplője Béci, aki egy 7 éves kisfiú, és mindig kreatívak az ötletei. A kis kacsája Réci, aki segíti a gazdáját, és szereti a kalandot.

Szereplők

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek

További információk 

 Béci és Réci a tv.24.hu-n 

2014-ben bemutatott dél-koreai televíziós sorozatok
2014-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Dél-koreai animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
2017-ben befejezett dél-koreai televíziós sorozatok
2017-ben befejezett brit televíziós sorozatok
A Nick Jr. saját gyártású műsorai